La Chaux (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Chaux (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 La Chaux (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 La Chaux (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Chaux (Territoire-de-Belfort) – francuska gmina w regionie Franche-Comté